Pugacsov, orosz családnév
 Pugacsov, város Oroszországban, a Szaratovi terület Pugacsovi járásának székhelye

Filmek
 Pugacsov (1937) szovjet film
 Pugacsov (1939) szovjet film